Çinarlı – centro abitato del distretto di Biləsuvar, in Azerbaigian
 Çinarlı – centro abitato del distretto di Qax, in Azerbaigian
 Çinarlı – centro abitato del distretto di Şəmkir, in Azerbaigian